Wallace Bunnell Anthony Smith (29 de julio de 1929) fue Profeta-Presidente de la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de Santos de Día Último (RLDS) (ahora Comunidad de Cristo), desde el 5 de abril de 1978 al 15 de abril de 1996.  Hijo de W. Wallace Smith, fue designado como el sucesor de su padre en 1976, y ordenado presidente de iglesia en 1978 cuándo su padre se retiró a un estado emérito. Wallace B. Smith es bisnieto de Joseph Smith (el fundador del Movimiento Santos de los Últimos Días), y fue oftalmólogo practicante en el área de Independence, Misuri antes de aceptar la ordenación al liderazgo RLDS.

La presidencia de Smith fue notable por autorizar la construcción del templo de la iglesia en Independence, Misuri, construcción que ocurrió de 1990 a 1994.  Su presidencia fue también notada para promover un voto de conferencia de la iglesia el 5 de abril de 1984 que aprobó la ordenación de mujeres a los oficios del sacerdocio: La primera ordenación tuvo lugar el 17 de noviembre de 1985. Smith es también acreditado por ser uno de los primeros dirigentes de la iglesia en proponer formalmente un cambio de nombre para la iglesia, en un retiro del Consejo Conjunto en 1994. En la subsiguiente Conferencia Mundial, en 1996, el cambio de nombre propuesto (a "Comunidad de Cristo" de "Iglesia Reorganizada de Jesucristo de Santos de Día Último") no fue aprobado por mayoría voto en aquel momento, pero la aprobación de la conferencia tuvo lugar durante el mes de abril de 2000, en la Conferencia Mundial, cuatro años después del retiro de Smith como el profeta- presidente de la iglesia.

El 19 de septiembre de 1995, Smith anunció su retiro como profeta, vidente y revelador de la iglesia, y designó a W. Grant McMurray como su sucesor. Smith formalmente se retiró el 15 de abril de 1996, en cuyo momento su suceso, McMurray, fue ordenado en una ceremonia en el Auditorio RLDS. Smith fue designado Presidente " Emérito," como su mismo padre había sido designado en 1978 al momento de la ordenación de su hijo. Smith tiene esta posición hasta hoy.

Referencias 

Nacidos en 1929
Personas vivas